Иоганн Валентин Зонненшайн (; 22 мая 1749, Штутгарт — 22 сентября 1828, Берн) — немецкий  и художник.

Биография 
Иоганн Валентин Зонненшайн получил художественное образование в родном городе в мастерских Людовико Босси и Иоганна Вильгельма Бейера, а также учился у придворного художника Николя Гибаля. В 1763—1776 годах работал при дворе герцога Карла Евгения Вюртембергского, с 1771 года носил звание придворного лепщика. В 1772 году Зонненшайн был назначен «доцентом по оформлению» в Людвигсбургской академии художеств и модельером местной фарфоровой фабрики. Для купален в саду Шветцингенского дворца Зонненшайн изготовил из свинца восемь скульптурных групп путто. в 1775 году Зонненшайн переехал в Цюрих, где получил заказ на оформление нескольких залов патрицианского дворца «Дом у киля». Закончив работу над этим проектом, через четыре года в 1779 году Зонненшайн в течение шести лет преподавал рисунок в частной художественной школе в Берне, а также сотрудничал с одной из швейцарских фарфоровых мануфактур. В 1815 году Зонненшайн вернулся в Германию и участвовал в оформлении интерьеров дворца Солитюд в Штутгарте. В творческое наследие Зонненшайна также входят статуэтки, бюсты и надгробные памятники.

Примечания

Литература 
 Werner Bucher: Valentin Sonnenschein (1749—1828). Ein frühklassizistischer Bildhauer und Stukkateur. Dissertation. Universität Basel. Selbstverlag, Zürich 1989.
 Gabriele Lutz (Hrsg.): Valentin Sonnenschein, ein schwäbischer Stukkateur in Zürcher Diensten. 1774—1794. Museum Rietberg, Zürich 1992, ISBN 3-907070-42-9.
 Johannes Tripps: Johann Valentin Sonnenschein (1749—1828). Kleinplastiker in Porzellan, Wachs, Ton und Blei. In: Berns goldene Zeit. Das 18. Jahrhundert neu entdeckt, Bern 2008, S. 360—361 und 364—365.

Ссылки 
 Биография
 
 

Иммигрировавшие в Швейцарию из Германии